Moskvin ou Moskvina:

 Ivan Moskvin (1874–1946)
 Mikhail Trilisser (Mikhail Aleksandrovich Moskvin; 1883–1940)
 Igor Moskvin
 Tamara Moskvina (b. 1941)

Outros 
 2915 Moskvina

Desambiguação